Соревнования по лёгкой атлетике на II летней Спартакиаде народов СССР 1959 года проходили с 9 по 14 августа в Москве на Центральном стадионе имени В. И. Ленина. Состязания одновременно имели статус 31-го чемпионата СССР по лёгкой атлетике. На старт вышли 1343 легкоатлета из 17 сборных команд союзных республик и городов Москвы и Ленинграда. На протяжении шести дней были разыграны 38 комплектов медалей (25 у мужчин и 13 у женщин).

Лучший результат в истории лёгкой атлетики показал москвич Анатолий Ведяков в ходьбе на 50 км — 4:03.52,2 (официальные мировые рекорды в этом виде тогда не фиксировались). Он превысил достижение Григория Климова (4:05.12,2), которое тот установил на предыдущей Спартакиаде.

Трёхкратной чемпионкой Спартакиады стала Галина Попова из Ленинграда, выигравшая бег на 100 и 200 метров, а также эстафету 4×100 метров. По две победы оказалось на счету стайера Петра Болотникова (5000 и 10 000 метров), Игоря Тер-Ованесяна (прыжок в длину, эстафета 4×100 метров), Леонида Бартенева (200 метров, эстафета 4×100 метров) и Ардалиона Игнатьева (400 метров, эстафета 4×400 метров).

Москвич Олег Федосеев не смог защитить титул чемпиона Спартакиады в прыжке в длину (завоевал бронзовую медаль), однако оказался сильнейшим в тройном прыжке. Победный результат, 16,54 м, оказался всего на 16 см хуже мирового рекорда, который сам Федосеев установил в начале мая 1959 года на турнире в Нальчике.

Сергей Попов выиграл чемпионат страны в марафоне третий год подряд, у Йонаса Пипине в беге на 1500 метров серия продлилась до четырёх побед, а у Семёна Ржищина в стипль-чезе — до пяти. Однако абсолютным лидером по этому показателю стал Василий Кузнецов, в седьмой раз подряд оказавшийся сильнейшим десятиборцем страны.

Олимпийская чемпионка Нина Пономарёва в восьмой раз за последние 9 лет завоевала чемпионское звание в метании диска.

Соревнования чемпионата СССР по кроссу прошли 10 мая и 1 ноября в Москве (не входили в программу II летней Спартакиады народов СССР).

Командное первенство

Призёры

Мужчины 

* Для определения победителя в соревнованиях десятиборцев использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы приведён в скобках.

Женщины

Чемпионат СССР по кроссу 
Лично-командный чемпионат СССР по кроссу в 1959 году прошёл в два этапа в Москве. 10 мая мужчины соревновались в беге на 5 км, а женщины — 1 км. 1 ноября на осеннем первенстве определились чемпионы на дистанциях 8 и 2 км соответственно.

Мужчины

Женщины

Литература 
 
 

Май 1959 года
Август 1959 года
Ноябрь 1959 года
Летняя Спартакиада народов СССР 1959
Лёгкая атлетика на Спартакиадах народов СССР
Соревнования по лёгкой атлетике в России
Чемпионаты СССР в 1959 году
1959 год в лёгкой атлетике